Пресет (; ) — заздалегідь встановлювати, задавати; передустановка.

Набір параметрів конфігурації електронного обладнання або програмного забезпечення, що задається при його виготовленні на заводі («заводські установки», налаштування за замовчуванням) або набір параметрів збережений самостійно в ході роботи.

 У графічних редакторах — набір заздалегідь збережених, готових ефектів.
 У музичному обладнанні і програмному забезпеченні — набори попередніх налаштувань звучання електронного інструменту.
 У радіоприймачах — набори заздалегідь налаштованих радіочастот.

Посилання 
 Визначення слова preset